La saison 2009-2010 est la  saison du championnat de Suisse de hockey sur glace.

Ligue nationale A

Participants

Qualifications

Classement

Classement des compteurs

Play-off

Récapitulatif

Quarts de finale

Demi-finales

Finale

Play-out

Récapitulatif

Demi-finales

Finale

Barrage de promotion/relégation LNA/LNB

Ligue nationale B

Participants

Qualifications

Classement

Classement des compteurs

Play-off

ligue

Juniors Élites

Voir aussi

Lien externe 
  Classement sur le site officiel

2009
Hockey sur glace M1
Suisse M1